Алекса́ндра Ю́рьевна Панькина (в замужестве — Зуборенко; род. 2 января 1972, Быхов) — белорусская гребчиха, выступала за сборную Белоруссии по академической гребле во второй половине 1990-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, многократная победительница и призёр этапов Кубка мира, республиканских и молодёжных регат. На соревнованиях представляла Могилёвскую область, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Александра Панькина родилась 2 января 1972 года в городе Быхове Могилёвской области Белорусской ССР. В детстве занималась лёгкой атлетикой, участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту и по метанию ядра, однако из-за серьёзной травмы колена вынуждена была оставить эти виды спорта. Позже решила попробовать себя в академической гребле, проходила подготовку в могилёвском государственном училище олимпийского резерва, тренировалась под руководством Василия Попова. Первого серьёзного успеха добилась в 1991 году  - стала чемпионкой Спартакиады народов СССР в 1991 году в составе  белорусской  четверки парной (Е.Ходотович, Е. Хлопцева, Е.Титова, А.Панькина). В 1995 году,  отобралась в основной состав сборной Беларуси и выступала на чемпионате мира в финском городе Тампере в распашных восьмёрках с рулевой, где белорусский экипаж занял 5 -е место и завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх 1996 г. в Атланте (США).

Защищала честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — в составе команды, куда также вошли гребчихи Марина Знак, Наталья Волчек, Елена Микулич, Валентина Скрабатун, Наталья Стасюк, Тамара Давыденко, Наталья Лавриненко и рулевая Ярослава Павлович, завоевала бронзовую медаль в классе восьмерок с рулевым, пропустив вперёд только экипажи из Румынии и Канады. За это достижение  удостоена почётного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».

На различных этапах Кубков мира 1997 и 1998 годов Александра Панькина неоднократно становилась победительницей и призёром. В 1998 году  с классе  женских четверок парных  завоевала серебряную медаль  Кубка мира.  На чемпионате мира 1997 года , проходившем во французской Савойе, в классе парных четвёрках заняла 5 -е место, на следующем мировом первенстве, прошедшем в Кёльне в 1998, в той же дисциплине была восьмой.

Имеет высшее образование, в 1999 году окончила Белорусский государственный университет физической культуры. После завершения спортивной карьеры работала тренером по академической гребле в физкультурно -спортивном-обществе «Спартак», тренером-методистом в детско-юношеской спортивной школе,  с 2005 по 2013 год работала   главным специалистом отдела физической культуры, спорта и туризма Могилёвского горисполкома. С сентября 2013 г.  является заместителем директора по основной деятельности  Могилевского областного комплексного центра олимпийского резерва. Замужем за советским и белорусским гребцом Игорем Зуборенко, финалистом (6 -е место) летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, призером Игр Доброй воли 1990 г. Есть сын  Антон, 2002 года рождения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Белоруссии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года